Az M49 jelentheti az alábbiakat:

 M49-es autóút (Magyarország), autóút az M3-as autópálya és Csenger között 
 Messier 49, óriás elliptikus galaxis a Szűz csillagképben